Anna Vladimirovna Șurocikina (în , n. 15 august 1990), cunoscută mai mult după numele de scenă Нюша (în CSI) sau Nyusha, este o cântăreață, compozitoare, producătoare, dansatoare, actriță și prezentatoare de televiziune rusă. Ea este considerată una din cele mai de succes cântărețe din Rusia, cu șapte single-uri pe prima poziție și o largă popularitate în media.

Discografie

Albume 
 Выбирать чудо (Vîbirat ciudo, Alege minunea), 2010
 Объединение (Obiedinenie, Unire), 2014

Single-uri 
 „Вою на Луну” (Voiu na lunu, Urlu la lună), 2009
 „Не перебивай” (Ne perebivai, Nu mă întrerupe), 2010
 „Выбирать чудо” (Vybirat' chudo, Alege minunea), 2010
 „Plus près (We can make it right)” feat. Gilles Luka, 2011
 „Больно” (Bolno, Doare), 2011
 „Выше” (Vîșe, Mai sus), 2011
 „Воспоминание” (Vospominanie, Amintiri), 2012
 „Это Новый Год” (Eto Novîi God, Este Anul Nou), 2012
 „Наедине” (Naedine, Singură), 2013
 „Только” (Tolko, Numai), 2014
 Где ты, там я (Gde ti, tam ya, Unde ești, unde) 2015
 Целуй (Tseluy, Sărut) 2016

Clasamente

Videoclipuri

În clipurile altor artiști

Coloane sonore 
 Filmul «Зачарованная» (Вместе навсегда), 2007
 Filmul «Невеста на заказ» (Ангел), 2008
 Serialul «Универ» (seriile 228, 229 și 251) (Не перебивай), 2011
 Filmul «Ёлки 2» (Выбирать чудо), 2011
 Serialul «Дневник доктора Зайцевой» (seriile 3, 7, 8 și 20) (Angel, Hello, Why), 2012
 Мультфильм «Снежная королева» (Это новый год), 2012
 Serialul «Люди ХЭ» (seria 16) (Выбирать чудо), 2013
 Filmul «Джек Райан: Теория хаоса» (Воспоминание), 2013
 Serialul «Физрук» (Наедине), 2014

Filmografie

Teatru

Sonorizarea desenelor animate

Prezentatoare TV

Referințe

Legături externe

 Site oficial
 
 Nyusha la musicbrainz
 Nyusha pe myspace
 Nyusha pe odnoklassniki
 Nyusha pe youtube (canal)
 Nyusha pe last.fm
 Clips Nyusha (music.ivi.ru)
 Russian Airplay (tophit.ru) 

Nașteri în 1990
Ruși în viață
Cântăreți ruși
Cântărețe de muzică pop
Cântărețe de muzică dance
Cântărețe de muzică R&B